Epoxi steht für:
 Epoxidharz, aus Polymeren bestehend, die je nach Reaktionsführung unter Zugabe geeigneter Härter einen duroplastischen Kunststoff von hoher Festigkeit und chemischer Beständigkeit ergeben

EPOXI steht für:
 EPOXI, eine kombinierte, erweiterte Mission der Mission Deep Impact

Siehe auch:
 Epoxy